Museum im Zeughaus steht für:

 Museum im Zeughaus (Schaffhausen), militärhistorisches Museum in Schaffhausen, Schweiz
 Museum im Zeughaus (Vechta), historisches Museum in Vechta, Niedersachsen

Siehe auch:
 Museum Zeughaus